Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2006 im Badminton-Dameneinzel.

Ergebnisse

1. Runde 
  Chandrika de Silva –  Kelly Morgan 1-2
  Yuan Wemyss –  Aparna Popat 0-2
  Lisa Lynas –  Marlyse Marquer 2-0
  Michelle Edwards –  Tania Luiz 0-2
  Karyn Whiteside –  Kerian Quan Chee 2-0
  Amrita Sawaram –  Julia Wong Pei Xian 0-2
  Elizabeth Cann –  Cheah Foong Meng 2-0
  Shari Watson –  Juliette Ah-Wan 1-2
  Anna Ng'ang'a –  Alissa Dean 0-2
  Shakeira Waithe –  Trupti Murgunde 0-2
  Kellie Lucas –  Rebecca Bellingham 0-2
  Liu Fan Frances –  Kerry-Lee Harrington 2-0
  Shama Aboobakar –  Erin Keery 0-2
  Thilini Jayasinghe –  Nekeisha Blake 2-0
  Karen Foo Kune –  Saina Nehwal 0-2
  Solenn Pasturel –  Fiona Ssozi 2-0
  Andra Whiteside –  Erin Carroll 0-2

2. Runde 
  Tracey Hallam –  Saudah Nabawesi 2-0
  Lisa Lynas –  Kelly Morgan 0-2
  Rachel Hindley –  Irene Kerimah 2-0
  Tania Luiz –  Karyn Whiteside 2-1
  Li Li –  Nigella Saunders 2-0
  Elizabeth Cann –  Juliette Ah-Wan 2-0
  Aparna Popat –  Julia Wong Pei Xian 2-0
  Charmaine Reid –  Ogar Siamupangila 2-0
  Alissa Dean –  Trupti Murgunde 0-2
  Rebecca Bellingham –  Susan Hughes 1-2
  Liu Fan Frances –  Erin Keery 2-0
  Alya Lewis –  Anna Rice 0-2
  Thilini Jayasinghe –  Saina Nehwal 0-2
  Elena Johnson –  Xing Aiying 0-2
  Solenn Pasturel –  Erin Carroll 2-0
  Cynthia Course –  Wong Mew Choo 0-2

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

Badminton
2006
Badminton 2006
Badmintonwettbewerb in Melbourne
Frauenbadmintonwettbewerb